Az  a szöuli metró harmadik vonala, melyet teljes hosszában 1985-ben adtak át. A vonal a Szöul melletti ot köti össze a főváros  kerületével.

Állomások

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonaltervezővel 

Szöuli metró